Der Cazoo World Cup of Darts 2022 war ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation und fand vom 16. bis 19. Juni in der Eissporthalle in Frankfurt am Main statt.

Den Sieg sicherten sich überraschend die Australier Simon Whitlock und Damon Heta, die im Finale den Favoriten Wales, vertreten durch Gerwyn Price und Jonny Clayton, mit 3:1 in den Spielen besiegten. Es war nach 2012 die zweite Finalteilnahme und der erste Titel für das australische Team.

Teilnehmende Nationen 
Beim World Cup of Darts treten pro Nation eine Mannschaft aus zwei Spielern an. Es spielen immer die zwei bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit einer Nation als Team zusammen. Für Nationen, deren Spieler nicht in der PDC Order of Merit gelistet waren, kommen Qualifikationsturniere zum Einsatz.

Am 23. Mai 2022 wurden die teilnehmenden Nationen von der PDC bekanntgegeben. Am 30. Mai 2022 wurden außerdem die Line-ups aller Nationen verkündet, deren Spieler ihren Startplatz über die Order of Merit erhalten. Am 1. Juni 2022 wurde das komplette Teilnehmerfeld veröffentlicht.

Gesetzte Nationen

Ungesetzte Nationen

Absagen

Nationen 
 : Wie die PDC verkündete, konnte aufgrund von Ausreisebestimmungen kein Team der Volksrepublik China am World Cup teilnehmen.
 : Nachdem aufgrund des Russischen Überfalls auf die Ukraine der Spielbetrieb der EADC Pro Tour ausgesetzt worden war, konnte kein russisches Team am World Cup teilnehmen.

Spieler 
 Michael van Gerwen: Wegen eines wenige Tage vor dem Turnier geplanten chirurgischen Eingriffes an der Wurfhand verpasst der höchstplatzierte Niederländer der PDC Order of Merit erstmals seit 2012 den World Cup of Darts.
 Gary Anderson, Alan Soutar, Andy Boulton und William Borland: Sie verzichteten zugunsten von Vorjahressieger Henderson auf die Teilnahme, obwohl sie in der PDC Order of Merit vor ihm standen und zur Teilnahme an der Seite Wrights berechtigt gewesen wären.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 350.000 ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teams wie folgt:

Ergebnisse

Ergebnisübersicht Achtelfinale

Ergebnisübersicht Viertelfinale

Ergebnisübersicht Halbfinale

Ergebnisübersicht Finale

Trivia 
 Australien wurde das fünfte Land, das den World Cup of Darts gewinnen konnte, Damon Heta und Simon Whitlock das siebte Team.
 Simon Whitlock stand bereits 2012 im Finale, damals mit Paul Nicholson als Partner.
 Simon Whitlocks hatte 3556 Tage (9 Jahre, 8 Monate, 3 Wochen und 6 Tage) vor dem World-Cup-Finale die European Darts Championship 2012 gewonnen. Dies ist die längste Zeitspanne, die je ein Spieler benötigte, um erneut einen PDC-Major-Titel zu erringen.
 Die vier Spieler Brendan Dolan, William O’Connor, Mensur Suljović und Simon Whitlock haben an bislang jeder Ausgabe des World Cup of Darts teilgenommen.

Weblinks 
 Vorbericht auf dartn.de
 Vorbericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2021
Dartveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Frankfurt am Main